

Patronyme
 Achille Lemot, (1846-1909), est un illustrateur, un vignettiste et un caricaturiste français.
 François-Frédéric Lemot, (1772-1827), était un sculpteur français.

Homonymie
Homonymie de patronyme